Clovis hace referencia a varios artículos:

Etnografía
 Cultura clovis o cultura llano, que hasta fines del s.XX se consideraba la más antigua cultura indígena en América.
 Hipótesis del cometa Clovis, hipotético cometa que habría caído en la zona de los Grandes Lagos (en EE. UU. y Canadá) hacia el 10900 a. C., y habría causado la desaparición de la cultura clovis y la extinción de los grandes mamíferos que estos cazaban.

Lugares
 Clovis (Marte), roca en Marte.

Localidades en Estados Unidos
 Clovis (Nuevo México), donde se encontraron los primeros hallazgos arqueológicos de la etnia clovis.
 Clovis (California)

 Personas 
 Clodoveo I, rey;
 Clovis Trouille (1889-1975), pintor francés.
 Clovis Cornillac (1967–), actor francés.
Artes
 Los viajes de Clovis Dardentor (1896) novela de ficción del escritor francés Julio Verne.
 Clovis''', grupo español de pop rock indie liderado por Fino Oyonarte (1964–).